Того року турнір проводився вперше.

Каролін Гарсія виграла титул, у фіналі перемігши Анастасія Севастова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mallorca Open, одиночний розряд
2016